

Anno 
 346 o 346 a.C.

Codici 
 346 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico KNUE Astronomical Observatory, nella provincia di Kyonggi, della Corea del Sud

Matematica 
 346 – numero